Jorge Matute puede referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Jorge Matute Remus (1912-2002), ingeniero civil, político, y catedrático mexicano.
 Jorge Matute Matute (1951-2011), también conocido como Jorge René Matute Matute, sindicalista petrolero chileno, dirigente de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
 Jorge Matute Johns (1976-1999), joven chileno desaparecido el 20 de noviembre de 1999 en situaciones confusas, y asesinado en algún momento, hijo de Jorge Matute Matute.